

Pessoas
Curtis LeMay

Localidades

Lemay (Missouri)

Outros
16265 Lemay

Desambiguação